Змагання з фехтування на шаблях в командній першості серед жінок на Чемпіонаті світу з фехтування 2022 пройшли 23 липня. Кваліфікація відбулась 22 липня.

Медалісти

Змагання

Фінальний раунд

Основна сітка

Верхня половина

Нижня половина

Змагання за місця

5–8 місце

9–16 місця

13–16 місця

Фінальне положення

Посилання 
 Жеребкування

Чемпіонат світу з фехтування 2022